Alberto Chiarugi (1901-1960) – botanico italiano
 Giulio Chiarugi (1859-1944) – anatomista e politico italiano
 Luciano Chiarugi (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Chiarugi (1759-1820) – medico italiano